Jan z Oleśnicy (zm. 1413) – wielkorządca Litwy, starosta krakowski, sędzia ziemski krakowski, wojski lubelski
 Jan Głowacz Oleśnicki (zm. 1460) – marszałek Królestwa Polskiego, wojewoda sandomierski, kasztelan sandomierski, kasztelan żarnowski, starosta krakowski
 Jan Bochotnicki, właśc. Jan Oleśnicki – wojewoda lubelski, kasztelan sądecki, kasztelan małogoski, starosta chełmski
 Jan Oleśnicki (zm. ok. 1579) – poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Jan Zbigniew Oleśnicki (zm. po 1670) – starosta opoczyński
 Jan Oleśnicki (zm. 1675) – podkomorzy sandomierski